Багатель:

 Багатель — небольшая, лёгкая в исполнении музыкальная пьеса, главным образом для фортепиано.
 Багатель — парк, находится на территории Булонского леса в Париже.